Saint-Priest steht für folgende Orte in Frankreich:

Gemeinden:
 Saint-Priest (Ardèche), Département Ardèche
 Saint-Priest (Creuse), Département Creuse
 Saint-Priest (Métropole de Lyon), Métropole de Lyon

Gemeinden mit Namenszusatz:
 Saint-Priest-Bramefant, Département Puy-de-Dôme
 Saint-Priest-d'Andelot, Département Allier
 Saint-Priest-de-Gimel, Département Corrèze
 Saint-Priest-des-Champs, Département Puy-de-Dôme
 Saint-Priest-en-Jarez, Département Loire
 Saint-Priest-en-Murat, Département Allier
 Saint-Priest-la-Feuille, Département Creuse
 Saint-Priest-la-Marche, Département Cher
 Saint-Priest-la-Plaine, Département Creuse
 Saint-Priest-la-Prugne, Département Loire
 Saint-Priest-la-Roche, Département Loire
 Saint-Priest-la-Vêtre, Département Loire
 Saint-Priest-les-Fougères, Département Dordogne
 Saint-Priest-Ligoure, Département Haute-Vienne
 Saint-Priest-Palus, Département Creuse
 Saint-Priest-sous-Aixe, Département Haute-Vienne
 Saint-Priest-Taurion, Département Haute-Vienne
 Arpheuilles-Saint-Priest, Département Allier
 Boisset-Saint-Priest, Département Loire
 Sainte-Anne-Saint-Priest, Département Haute-Vienne

Saint-Priest ist der Name folgender Personen:

 Pierre de Saint-Priest d’Épinac (1540–1599), Erzbischof von Lyon

Siehe auch:

 Kanton Saint-Priest